

Sigle 
Retribuzione globale annua
Registro Generale degli Appelli
Reichsgesundheitsamt, Agenzia del Reich per la Salute (successivamente Bundesgesundheitsamt, Agenzia Federale per la Salute)

Codici 
 RGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Grande (Argentina)